Castillo de Villamalefa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillo de Villamalefa (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Castillo de Villamalefa (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar